Stati Uniti d'America
 Tazewell – città della Contea di Claiborne, Tennessee
 Tazewell – città della Contea di Tazewell, Virginia